Heberling ist der Familienname der folgenden Personen:

 Chuck Heberling (1925–2019), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter
 Conrad Heberling (* 1954), österreichisch-kanadischer Medienmanager und Hochschullehrer
 Johannes Heberling (* um 1460–nach 1512), deutscher Humanist und Mediziner
 Michelle Heberling, Schauspielerin 
 Rikard Heberling, schwedischer Jazzmusiker 
 Urs Heberling, Hörspielsprecher